Jinbe () es un personaje del manga One Piece. Es el timonel de los Piratas de Sombrero de Paja. Fue capitán de los Piratas del Sol, fundada por su antiguo capitán Fisher Tiger, y un miembro de los Siete Guerreros del Mar.

Fue el último de los Guerreros del Mar originales en ser presentado, teniendo una recompensa era de 250.000.000 cuando se unió al grupo. Tras abandonar su puesto de Guerrero del Mar, y haber formado parte de la fuga de Impel Down y la guerra en Marineford, su recompensa ascendió a 438.000.000.

Apariencia 
Jinbe es un hombre-pez grande y de color azul claro, del tipo tiburón ballena. El diseño de sus rasgos faciales recuerda a varias criaturas demoniacas del folclore japonés, como los oni. Las cejas y patillas amarillas poseen una forma parecida a la que tienen dichos demonios. Tiene una cicatriz en la parte izquierda de la cara, a la altura del ojo. También tiene dos colmillos que le sobresalen de la mandíbula inferior, de nuevo al estilo de los oni. Tiene el cabello largo y negro, con un nudo al estilo japonés y una pequeña barba de color negro. Bajo su capa usa una prenda de color naranja tradicional de Japón, que se le conoce como jinbei.

Personalidad 
Jinbe es un hombre-pez con gran orgullo y honor. Es conocido por el Gobierno Mundial como un pirata que odia a los piratas, posiblemente debido a las acciones que los mismos perpetraron en su isla natal, donde secuestraban a los habitantes para luego venderlos como esclavos. Sin embargo, Jinbe muestra un gran respeto por Barbablanca y su tripulación, pues gracias a ellos su isla natal recuperó la libertad. Es por ello por lo que Jinbe es consciente del daño que causaría una guerra entre el Gobierno Mundial y Barbablanca. Sabe bien que lugares como su propia tierra natal, que simplemente gozan de protección gracias a que pertenecen al territorio de Barbablanca, sufrirían grandes tribulaciones si el Emperador pirata fuese derrotado.

En su forma de ser, Jinbe es una persona extremadamente preocupada por prácticamente cualquier cosa. Esa es la razón por la que le preocupa la caída de Barbablanca. Es inteligente, y puede escuchar conversaciones que aparentan ser inofensivas e interpretarlas como una amenaza (como la conversación de Magellan para detener a los piratas). No le agrada luchar sin motivo, y solo lo hace en caso de ser necesario o cuando alguien trata de lastimarlo. Sin embargo, también ha actuado alguna vez sin pensar (como Luffy), como cuando destruyó parte del barco en el que debían dirigirse a Marineford.

Habilidades 
Jinbe fue capaz de pelear contra Portgas D. Ace en igualdad de condiciones. El hecho de que Ace sea el comandante de la segunda división de los Piratas de Barbablanca y que sea un usuario de una Fruta del Diablo tipo logia habla de que Jinbe es sumamente poderoso.

Se dijo que Arlong fue su igual, sin embargo la exacta relación entre los poderes de ambos tritones es desconocida. Ambos, al ser tritones poseen 2 veces la fuerza estándar de un humano en tierra y 10 veces esa fuerza en el agua.

Además, es una de las pocas personas capaces de soportar el "Bautizo" en Impel Down sin siquiera parpadear, lo cual es considerado una impresionante prueba. En adición, comparte la misma celda con Portgas D. Ace, quién es considerado actualmente el prisionero más importante del mundo.

Su estilo de pelea se basa en el Karate Tritón (). Además de que ha extendido este arte para luchar usando agua. También es un veloz nadador. Jinbe dentro de Impel Down demuestra que es muy fuerte sobre tierra, pero cuando sale al exterior y entra en el mar demuestra ser una bestia en este medio, siendo capaz de crear grandes corrientes de agua que usa para atacar a sus enemigos.

Historia

Pasado 
Se sabe que Jinbe aprendió el Karate Tritón desde niño. En su edad adulta, se unió como soldado del Rey Neptune. Posteriormente, se convirtió en pirata siendo miembro de los Piratas del Sol bajo la capitanía de Fisher Tiger.

Jinbe fue la mano derecha de Tiger en dicha tripulación y, tras la muerte de su capitán después de una emboscada por los Marines, se hizo con el mando de los Piratas del Sol convirtiéndose en el nuevo capitán. Por su fama como pirata, se le ofreció unirse a los Siete Guerreros del Mar, aceptando el puesto pensando que eso ayudaría en cuanto a la protección de la Isla de los Hombres-Pez. Dicha unión hizo que otros abandonaran la tripulación al estar en desacuerdo, los cuales fueron los que posteriormente se convertirían en los Piratas de Arlong y Piratas de Macro.

Barbablanca llegó tiempo después a la Isla de los Hombres-Pez y la reclamó como parte de su territorio, teniéndola bajo su protección y amenazando a quién pusiera un pie en la isla y lastimara a sus pobladores. Esto causó una mejora en el nivel de vida de los hombres-pez y sirenos, hizo que Jinbe respetara a Barbablanca como un héroe.

Años después Jinbe conoció a Ace, con el que luchó debido a que este último quería acabar con Barbablanca. Aunque posteriormente, no solo terminarían siendo amigos, sino que Ace tras sus varios intentos fallidos de acabar con Barbablanca decidió unirse a la tripulación del Emperador.

Saga de la Guerra en la Cumbre

Arco de Impel Down 
Con la captura de Portgas D. Ace por parte de Barbanegra, Barbablanca comenzaría a mover sus piezas e impedir la ejecución de su Segundo Comandante. Para evitar que los objetivos de Barbablanca se cumplan, el Gobierno Mundial hace un llamado a todos los Guerreros del Mar a pelear contra él. Jinbe, naturalmente, se niega rotundamente a este llamado y permite que lo capturen, para ser enviado a Impel Down, la máxima prisión. Todo esto por que esta en contra de pelear contra el hombre que liberó y salvó su isla natal. Además, Jinbe está consciente del caos que se generaría en el mundo en caso de que Barbablanca cayera.

Jinbe sería encerrado en la misma celda que Ace, en el nivel 6, donde le revhelaría algunas de sus razones para no desear la caída de Barbablanca. Ace, disgustado, le dice que no le diga más, ya que eso hace que se sienta peor. Para disgusto de ambos prisioneros, el ex-Guerrero del Mar Crocodile está encerrado en una celda junto a ellos, donde se burla de la posible e inminente caída de Barbablanca. Jinbe le dice que si estuviera junto a él, lo mataría.

Poco después, llega la Guerrera del Mar Boa Hancock, a visitar a Ace (en un plan escondido, Hancock trae secretamente a Monkey D. Luffy para rescatar a Ace). Jinbe la reconoce y la mira despectivamente, ya que no puede creer lo que ella va a ser capaz de hacer con tal de conservar su título de Guerrera del Mar. Hancock se presenta con Jinbe (a quién no conocía) y le dice que no es necesario que se enoje por eso.

Tras ver como Magellan envenenaba cruelmente a varios prisioneros, finalmente Hancock se entrevista con Ace y le revela que Luffy está en Impel Down, para salvarlo. Ace se lo cuenta a Jinbe, quien se sorprende, pues Ace habla mucho de él continuamente.

Al llegar Luffy, Ivankov e Inazuma al nivel 6 y ver que Ace no estaba ahí, Jinbe le reconoce enseguida y le dice que aún puede alcanzar a Ace si sube el ascensor. Luego de no poder subir por el ascensor y quedar atrapados, Luffy, convencido por Ivankov libera a Crocodile, y junto a él, a Jinbe.

Más tarde se le ve junto a Luffy y Crocodile subiendo por las escaleras que conducen al nivel 4. Jinbe le dice a Luffy que Ace ya debe estar en el océano puesto que ya son casi las 10 de la mañana y declara que la batalla podría empezar en cualquier momento. Luffy le responde que aún pueden hacer algo. El trío se enfrenta luego a los guardianes del 4° Nivel, derrotándolos a todos con facilidad y reencontrándose con Ivankov y los demás para salir de la prisión.

Después, y tras mucho esfuerzo, el grupo llegaría hasta la salida de Impel Down, pero increíblemente, no hay ningún barco de la marina. Jinbe descubre que todos están alejados de la prisión, lo cual supone un problema: los usuarios de frutas del diablo no podrán llegar. Pero Jinbe tira una puerta de Impel Down y usándola como balsa, Jinbe lleva a todos los usuarios de frutas del diablo (aunque no a todos los prisioneros, ya que estos están aguantando a que Luffy derrote a Magellan). Crocodile, Mr. 1 y él llegan a un barco y es aquí donde Jinbe muestra todo su potencial como pirata, al deshacerse de los tripulantes del barco marino.

Arco de Marineford 

Tras apoderarse del barco, Jinbe y los demás deberáń hacer un sacrificio: para abrir la Puerta de la Justicia, alguien debe quedarse, y el que decide hacerlo es Bon Clay, haciéndose pasar por Magellan. Luffy quiere regresar, pero Jinbe le detien argumentando que mucha más gente ha tenido que sacrificarse por la causa.

Más adelante, en el escape, Jinbe se presenta formalmente con Luffy. Jinbe empieza a tener un problema interno: le está agradecido con Luffy por haberlo rescatado de Impel Down, pero no puede olvidar lo que pasó en el pasado (derrotar a Arlong), por lo que decide ignorarlo de momento.

Empiezan a recibir una llamada del cuartel general de la marina, y este les advierte que no tienen escapatoria. Luffy le advierte que no dejará que maten a su hermano. Al llegar a la isla, le espeta a Sengoku en la cara que rechaza su título como Guerrero del Mar.
Durante la guerra de los marine contra los piratas de Barbablanca, Jinbe le da la cara Moria declarando que él es su contricante atacándolo de forma violenta, no se sabe como terminó la pelea pero ambos parecen estar bien. Cuando Kizaru patea a Luffy es atrapado por el triton aclarándole a Luffy que no tiene que rendirse y que le cubrirá las espaldas para llegar a Ace. Más tarde se le ve junto a Ivankov en la parte superior del muro de asedio. Se le vio entonces pedirle a un médico que cure las lesiones de Luffy antes de declarar que pdria a morir en Marineford, sin embargo, gracias a Ivankov, Luffy no requirió ninguna ayuda. Cuando Barbablanca fue herido gravemente, oficiales de alto rango de la marina lo atacaron y Jinbe fue uno de los piratas que formaron una formación detrás de Barbablanca con el fin de protegerlo. 

Cuando Luffy logra llegar a la plataforma de ejecución se pone feliz al ver que logró liberar a Ace, entonces Jinbe acompaña a Luffy y Ace en el escape. Después de que Akainu ataca a Ace con un golpe fatal, Jinbe mira con horror, pero luego defiende Ace de un segundo ataque, declarando que él no valora su vida y si él puede hacer aún un poco para ayudar a Ace valdriá la pena. 

Desafortunadamente es muy tarde para Ace y Jinbe es visto lamentándose la muerte de Ace, marco le pide que se lleve a Ace y a Luffy lo que cumple.

Jinbe continua corriendo con Luffy sin mirar hacia atrás cuando Barbablanca dice sus últimas palabras. Después de la muerte de Barbablanca, Akainu aparece delante de Jinbe y una vez más le dice que le de Luffy, a lo que el Gyojin responde que prefería morir a dejar a Luffy. En un flashback breve, se revela que mientras estuvo en prisión junto con Ace en Impel Down, el Comandante de 2 ª División le había pedido personalmente al Guerrero del Mar que cuide de Luffy cuando él haya muerto, a lo que Jinbe al parecer se negó, diciendo que aunque Ace se lo hubiera pedido, en el mundo que se encuentra infestado de piratas, no tiene obligación de cuidar a alguien que él considera un completo desconocido. Cuando Akainu se prepara para atacar, Ivankov aparece y ataca con un guiño infiernoa Akainu. Ese ataque sin embargo no detuvo al Almirante. Jinbe se prepara para saltar al mar y tomar ventaja, pero ve que el mar ha sido congelado. Akainu logra dañar a Jinbe y a Luffy, al mismo tiempo. Jinbe pide disculpas a Luffy por permitir que le hicieran daño.

Cuando Akainu está a punto de acabar con Jinbe y Luffy, Crocodile llega repele el almirante y luego convoca auna tormenta de arena para sacar a Jinbe y Luffy en el aire y salir del alcance del almirante. Jinbe, mientras sostiene a Luffy, es capturado(sin intención)por Buggy, que flotaba en el aire tratando de escapar(posiblemente gracias al mar congelado, lo que le permite un punto de apoyo decente). Después de varias maniobras tratando de escapar del puño de magma de Akainu, Buggy lleva a Jinbe (que cayo inconsciente por el ataque de Akainu) y a Luffy al Submarino de los piratas Heart.

Buggy arroja a Jinbe y a Luffy al submarino donde son atrapados y llevados adentro, donde se le vio al lado de Luffy en una cama de la enfermería de Law, Law le dice a su tripulación que empiecen a tratar las heridas de ambos.

Después de la Guerra 
Jinbe más tarde se despierta y le da las gracias a Law por salvarlo. A pesar de que Iba le dice que debe descansar, a Jinbe le resulta imposible con la pérdida de Ace y Barbablanca; es demasiado para que lo soporte su corazón. Jinbe también comenta que está preocupado por Luffy, temiendo el momento en que se despierta porque es cuando Luffy se dará cuenta de que su hermano ha muerto.

Dos semanas después de la guerra en Marineford, Ivankov y sus seguidores sigen su camino y depositan su confianza en Jinbe con Luffy. Después de que Luffy se despierta y comienza un alboroto en Amazon Lily, le pregunta a Law lo que pasaría si Luffy continua así, Law responde que probablemente moriría. Cuando alcanzó a Luffy, trató de informarle de la muerte de Ace, pero descubrió que Luffy ya se había dado cuenta. Más tarde, las lágrimas empiezan a salir cuando Luffy llora por la muerte de Ace. Luffy demanda que lo deje solo, pero Jinbe afirma que no puede hacer eso. Luffy intenta atacar a Jinbe pero rápidamente esquiva su ataque y lo golpea contra el suelo. Luffy sigue mordiéndolo en el brazo, que hace que Jinbe se ponga muy irritado y lo aplasta contra una roca. Él le dice a Luffy que debe soportar y dejar atrás su dolor y dice "no lo has perdido todo todavía". Luffy le dice de su equipo y que tiene que encontrarlos, Jinbe responde con alivio que ha encontrado algo para sostenerse. Luego es visto cargando a Luffy a la orilla, donde se reúne con Rayleigh, cuya sola presencia hace que Jinbe apenas lo crea, Hancock, sus hermanas y Lady Nyon no tardan en llegar después de eso, los alimentos que llevan seducen a Jinbe.

Más tarde, vuelve a Marineford con Luffy y Silvers Rayleigh. Toma parte en el robo de una nave marina, dando vueltas alrededor de Marineford, y el tintineo de la Campana Ox. Luego es visto en el barco Kuja poniéndose nervioso porque las piratas Kujas le tiraban de su cara. Pronto, Jinbei parte y dice que él estará esperando a Luffy y a su tripulación para volver a verlos dentro de dos años en la Isla de los Hombres-Pez.

Saga de la Isla de los Hombres-Pez 
Se reveló que Jinbe tuvo que dejar la Isla de los Hombres-Pez con su tripulación poco después de terminar la guerra. Al parecer, los Piratas del Sol solo podían permanecer en la isla, siempre y cuando Jinbe fuera un Guerrero del Mar. Camie transmitió esta información a Luffy, diciendo que era mucho más complicado que la forma en que se lo explicó. Sin embargo, dio un mensaje a los príncipes de ellos para que se lo dieran a Luffy. Cuando se reencontró con Luffy, unieron fuerzas para salvar a la Isla de los Hombres-Pez de Hody Jones, y luego de vencer a Hody y su tripulación, Luffy le pidió a Jinbe que se uniera a su tripulación. Jinbe rechazó la oferta, pero aun así diciendo que le gustaría unirse después de arreglar varios asuntos personales.

Saga de los Cuatro Emperadores

Arco de la Isla Whole Cake 
Jinbe aparece en la Isla Whole Cake para informar a Big Mom de que dejaría de ser su subordinado. Ahí, salva a Luffy y Nami mientras estaban presos, y tras escapar, forman una alianza con Capone Bege para acabar con Big Mom. Durante la celebración de la Fiesta del Té de Big Mom, Jinbe confirma que deja de ser subordinado de ella para unirse a la tripulación de Luffy durante el plan para derrotarla, el cual termina saliendo mal, por lo que deben huir de ahí. A bordo del Thousand Sunny, Jinbe utiliza sus habilidades como timonel para huir de ella. Con ayuda de sus antiguos compañeros, los Piratas del Sol, Luffy y los demás consiguen huir, pero Jinbe decide quedarse para ayudar a su antigua tripulación. Tras lo cual, Luffy, como su nuevo capitán, le ordena que tras ello se reúna con él en Wano.

Arco del País de Wano 
En el momento crucial que retornan los Sombrero de Paja en el punto de encuentro mal pensado por Kin'emon en el puerto Tokage, llega un barco de guerra de los Piratas de las Bestias, quienes empezaron a derribar otros barcos de la alianza, y cuando menos se esperaba este mismo es hunde siendo Jinbe el causante, cumplido su promesa de reunirse con Luffy y presentándose como nuevo el nuevo miembro de los Piratas de Sombrero de Paja.

Tras infiltrarse en Onigashima, él y Robin, disfrazados como miembros de los Piratas de las Bestias, se camuflan entre el resto de miembros. Posteriormente, cuando comienza la batalla contra sus enemigos, Jinbe se enfrenta a Who's-Who, uno de los oficiales de Kaidou. Tras un enfrentamiento utilizando ambos diversas técinicas de lucha propias, Jinbe termina venciéndole.

Cuestiones de traducción y doblaje 
Su nombre proviene de jinbei-same (甚平鮫), que significa "tiburón-ballena" en japonés.

El nombre "Jinbe" era a veces escrito Jimbei, Jimbe, Jinbei, sin embargo en el libro de datos One Piece: Green Secret Pieces se confirma la correcta escritura de su nombre como Jinbe, siendo usado así en posteriores libros de datos y medios oficiales de la serie.

Su patronímico, Kaikyou, se traduciría normalmente como "Estrecho" o "Canal". Sin embargo, como el kanji para eso se escribe (海侠) y no (海峡), la parte kyou (侠) viene de (任侠), una forma honorífica usada para referirse a miembros de alto rango en la yakuza, haciendo de su apodo un juego de palabras japonés que no tiene una traducción literal directa a español. La traducción más cercana usada para su apodo viene del significado del juego de palabras. Lo cual incluye "Yakuza del Mar" y "Caballero del Mar", entre otros. Sin embargo, una vez más no se trata de traducciones literales, sino de títulos hechos por la convención de la idea original del término japonés usado.

Datos adicionales 
 Aunque Jinbe es el segundo Guerrero del Mar en ser mencionado, fue el último de los miembros originales en ser mostrado en la serie.
 Es el único miembro de los Siete Guerreros del Mar que no es humano.
 Junto a Crocodile y Buggy, es de los únicos Guerreros del Mar sin apellido.
 Luego de que su silueta fuera mostrada por primera vez en el capítulo 523, en la JUMP Festa 2009 Eiichirō Oda decidió mostrar una imagen previa de Jinbe y dibujó un boceto de cómo se veía.
 Él y Hancock son los únicos Guerreros del Mar originales que no pelearon contra algún miembro de los Piratas de Sombrero de Paja. Sin embargo, tuvo una breve pelea en Amazon Lily cuando este intentó controlar la ira de Luffy, y de nuevo en la Isla de los Hombres-Pez por diferentes razones.

Enlaces externos 
 Ficha en animenewsnetwork.com
 Página de Jinbe en One Piece Wiki

Referencias 

Personajes de One Piece

fr:Capitaines corsaires#Jinbei